Sui Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sui Jiang, vattendrag, Guangdong, 
 Suichuan Jiang, vattendrag, Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar